

Patronymes 

 Carl Westman, architecte et designer d'intérieur suédois ;
 Edvard Westman, peintre suédois ;
 Nydia Westman, actrice américaine.

Toponyme

Westman, une région du Manitoba.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme suédois